Канбукку́ (, новая романизация: Gangbuk-gu) — один из северных районов города Сеула, столицы Республики Корея. Имеет статус самоуправления.

Название 
Название «Канбукку» переводится просто: «кан» (кор. 강) — «река», «бук» (кор. 북) — «север», «ку» (или «гу»; кор. 구) — «район». То есть, буквально — «Район к северу от реки».

Расположение на карте города 
На северо-западе Канбукку граничит с национальным парком Пукхансан, расположенным на одноимённой горе, на северо-востоке — с районом Тобонгу, на востоке — с районом Новонгу, а с юго-восточной и до западной стороны его окружает район Сонбукку.

История 
Со времён династии Чосон территория нынешнего Канбукку относилась к провинции Кёнгидо, входя в состав района (мён) Инчхан (кор. 인창면) уезда Коян (кор. 고양군; с 1992 года — город Коян).

В 1914 году, во время японской оккупации Корейского полуострова, часть Инчханмёна была передана в состав территории района (мён) Сунин (кор. 숭인면).

13 августа 1949 года по указу президента Ли Сын Мана часть территории Сунинмёна была введена в состав столичного района Сонбукку.

1 июля 1973 года указом президента Пак Чон Хи из Сонбукку был выделен район Тобонгу.

22 декабря 1994 года 18 тонов выделились из состава района Тобонгу, 1 марта 1995 года они были объединены под названием «Канбукку» и получили статус самоуправления.

Общая характеристика 
На территории района находятся 26 школ, 2 школы для детей-инвалидов и 3 университета (Женский университет Тондук, Национальный открытый университет и теологическая магистратура университета Хансин).

Зелёная зона Канбукку занимает 54,8 % от всей площади района.

Самый крупный тон (Уидон, кор. 우이동) занимает 46,4 % (10,95 км²) от всей площади Канбукку.

Достопримечательности 
На территории Канбукку находится английская деревня, привлекающая жителей столицы и туристов своим архитектурным стилем — здания в деревне построены на манер английских. Иногда деревушка становится местом съёмки видеоклипов или развлекательных программ.

Населённые пункты-побратимы 
Внутри страны:
  г. Кимчхон, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея (с 26 августа 1996)
  уезд Янпхён, провинция Канвондо, Республика Корея (с 16 июня 1999)
  уезд Посон, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея (с 25 июня 1999)
  уезд Косон, провинция Канвондо, Республика Корея (с 30 мая 2000)
  уезд Танджин, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея (с 10 марта 2005)

За рубежом:
  округ Дадун (, пиньинь: Dadong), г. Шэньян, провинция Ляонин, КНР (с 24 апреля 2000)
  округ Цзядин (, пиньинь: Jiādìng Qū), г. Шанхай, КНР (с 9 декабря 1997)
  г. Джокьякарта (индон. Yogyakarta), Индонезия (с 19 апреля 2005)
  посёлок Татэяма (яп. 立山町), префектура Тояма, регион Тюбу Япония (с 15 июля 2004)

Дружественный город:
  г. Кэтхэм-сити (), провинция Онтарио, Канада (с 13 сентября 2004)

Примечания 

Районы Сеула